De African Cup of Nations 1976 was de tiende editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het werd voor de derde maal in Ethiopië georganiseerd en vond plaats van 29 februari tot en met 14 maart. Er werd gespeeld in de steden Addis Abeba en Dire Dawa. Ethiopië (gastland) en Zaïre (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde.

Kwalificatie

Voorronde

Lesotho trok zich terug, Mali door naar de eerste ronde.

Marokko plaatst zich voor de eerste ronde.

Benin trok zich terug, Niger plaatste zich voor de eerste ronde.

Burundi plaatste zich voor de eerste ronde.

Togo plaatste zich voor de eerste ronde.

Over 2 wedstrijden gezien werd het 1–1. Tunesië plaatste zich na strafschoppen (3–2)

Eerste ronde

Egypte plaatste zich voor de tweede ronde.

Togo plaatst zich voor de tweede ronde.

Congo plaatst zich voor de tweede ronde omdat zij meer uitdoelpunten hebben gemaakt.Ghana plaatst zich voor de tweede ronde.Marokko plaatst zich voor de tweede ronde.Guinee plaatst zich voor de tweede ronde.Centraal Afrikaanse Republiek trok zich terug, Nigeria plaatst zich voor de tweede ronde.Soedan plaatst zich voor de tweede ronde.Tunesië plaatst zich voor de tweede ronde.Madagaskar trok zich terug, Tanzania plaatst zich voor de tweede ronde.Oeganda plaatst zich voor de tweede ronde.Zambia plaatst zich voor de tweede ronde.Tweede rondeNigeria plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Marokko plaatst zich voor het hoofdtoernooi na het nemen van strafschoppen (2–2).

Egypte plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Guinee plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Soedan plaatst zich voor het hoofdtoernooi omdat zij meer uitdoelpunten maakten.

Oeganda plaatst zich voor de tweede ronde.

Gekwalificeerde landen

 t = titelverdediger, g = gastland
 * 3 deelnames van Congo-Kinshasa inbegrepen

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finalegroep

Doelpuntenmakers
4 doelpunten
  N'Jo Léa

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
  Ghanem Sultan (Tegen Guinee)

1976
Voetbal in 1976
Voetbal in Ethiopië
Sportevenement in Ethiopië